Erić est un patronyme pouvant désigner : 

 Dobrica Erić (1936-2019), écrivain serbe
 Jelena Erić (1979-), joueuse internationale serbe de handball
 Marija Erić (1983-), joueuse internationale serbe de basket-ball
 Nenad Erić (1982-), footballeur serbe
 Slađana Erić (1983-), joueuse internationale serbe volley-ball